

Грамотеїно — селище міського типу, Біловський міський округ, Кемеровська область
 Грамотеїно — присілок, Біловський міський округ, Кемеровська область